

Patronyme 

 Angie Bland (née en 1984), volleyeuse belge ;
 Bill Bland (1916-2001), militant marxiste-léniniste et opticien britannique ;
 Bobby Blue Bland (1930-2013), chanteur de blues américain ;
 Harriet Bland (1915-1991), athlète américaine spécialiste du 100 mètres ;
 Hubert Bland (1855-1914), homme politique britannique ;
 Lilian Bland (1878-1971), journaliste anglo-irlandaise et pionnière de l'aviation.

Personnage de fiction 
 Roy Bland est un personnage créé par l'écrivain John le Carré.

Toponyme 
 Bland est le siège du comté de Bland, dans l’État de Virginie (États-Unis).
 Bland est une ville de l’État du Missouri (États-Unis).

Autres 
 Le Bland-Allison Act est une loi fédérale américaine.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais